Морозини (итал. Morosìni, Mauroceno, Mauroceni, лат. Maurocenus, Mauroceni) — многозначный термин.

 Морозини — знатный венецианский род.
 Морозини, Доменико (? — 1156) — 37-й венецианский дож (1148—1156).
 Морозини, Марино (1181—1253) — 44-й венецианский дож, представитель знатного рода Морозини.
 Морозини, Пьермарио (1986—2012) — итальянский футболист, полузащитник.
 Морозини, Томаззо (?—1211) — латинский патриарх Константинопольский (1204—1211).
 Морозини, Франческо (1619—1694) — 108-й венецианский дож.